Night club – locale di intrattenimento
Night Club – cortometraggio del 1929 diretto da Robert Florey
Night Club – cortometraggio animato del 1929 diretto da Mannie Davis e John Foster
Night Club – mediometraggio del 1952 diretto da A.R. Harwood
Night Club (Die beine von Dolores) – film del 1957 diretto da Géza von Cziffra
Night Club – cortometraggio animato  del 1983 diretto da Jonathan Hodgson 
Night Club – film del 1989 diretto da Sergio Corbucci
Night Club – film del 1989 diretto da Michael Keusch 
Night Club – serie TV spagnola (2001)
Night Club – film del 2011 diretto da Sam Borowski
Night club – singolo di Lele Blade del 2021